Алекса́ндровка () — посёлок городского типа,  центр Александровской громады Краматорского района Донецкой области Украины.

История 
Селение основано в 1762 году как село помещика генерал-поручика Д. Норова.

В марте 1933 года здесь началось издание районной газеты.

22 апреля 2022 посёлок в ходе боевых действия подвергся ракетным удару, выпущено две ракеты, одна из них попала в центр посёлка, рядом со зданием банка.

Население 
Количество на начало года.

Экономика 
Пищевая промышленность (хлебопекарная, мукомольная, масложировая, мясо-молочная, рыбная). Птицеводство.

Инфраструктура 
Имеются больница (на 125 коек), 2 школы (650 учащихся и 53 педагога), дворец культуры, кафе, торговый дом, рынок, 8 магазинов, 2 игрушечных магазина, 2 магазина спорттоваров, детский садик, 4 аптеки, 2 стадиона, ПТУ, 2 парка.

Известные жители 
 Щербина, Олег Фёдорович (1958——2020) —  российский журналист.

Примечания

Ссылки 
 История Александровки

Населённые пункты Александровского района (Донецкая область)
Посёлки городского типа Донецкой области